Соревнования по софтболу на Панамериканских играх 2007 проходили с 23 по 28 июля. В турнире участвовали восемь женских сборных команд.

Чемпионами Игр стала (в 7-й раз в своей истории и в 6-й раз подряд) сборная США. Поскольку из-за очень сильного ливня полуфинальный матч был прерван и возобновить его в тот же день не удалось, как не удалось провести и финальный матч, то серебряные медали получили обе команды-участники полуфинала — сборная Канады и сборная Венесуэлы.

Впервые в турнире по софтболу на Панамериканских играх участвовала женская сборная Бразилии.

Медалисты

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды в двух группах по 4 команды (A, B) играют между собой по круговой системе в один круг. Четыре лучшие команды (две из каждой группы) проходят во второй этап, плей-офф, проводящийся по системе Пейджа; они разыгрывают места с 1-го по 4-е. Проводятся также матчи за общие пятое и седьмое места (соответственно между командами, занявшими в группах третьи и четвёртые места).

Результаты соревнований

Групповой этап 

Группа A

Группа B

 Проходят в плей-офф за 1—4 места
 Проходят в матч за общее 5-е место
 Проходят в матч за общее 7-е место

Классификация за 5—8 место

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
  (официальный отчёт о Панамериканских играх 2007; раздел о турнире по софтболу начинается на стр. 2164)

2007
Софтбол
2007 год в софтболе
Международные соревнования по софтболу в Бразилии
Софтбол в Бразилии